Desa Sumberbening kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumberbening (administrativ by i Indonesien, lat -7,55, long 111,62), Jawa Timur, 
 Desa Sumberbening (administrativ by i Indonesien, lat -7,42, long 111,62), Jawa Timur, 
 Desa Sumberbening (administrativ by i Indonesien, lat -8,35, long 112,53), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar